Die Abkürzung FDX steht für:

 Vollduplex, in der Nachrichtentechnik
 FedEx, die Luftflotte des gleichnamigen Logistikunternehmens (ICAO-Code)

FDX